Позитано може да се отнася за:

 град Позитано, Италия
 улица Позитано в София
 Вито Позитано (1833-1886), италиански дипломат, вицеконсул в София